Фёдор Фёдорович Бернштам (Беренштам) (, Санкт-Петербург, Российская империя — 1986) — советский художник-постановщик, художник-график.

Биография 
Ф. Ф. Бернштам — художник кино и художник-график — родился в Петербурге, в семье художника Ф. Г. Бернштама.

Учился в школе Карла Мая у её основателя К. И. Мая.

Работал на ленинградских фабриках «Совкино», «Союзкино», «Росфильм», «Союзфильм» — так называлась в разные годы киностудия «Ленфильм», на которой перед войной будут поставлены по его эскизам фильмы «Доктор Калюжный» (1939) и «Фронтовые подруги» (1941). А через три недели после начала Великой Отечественной войны на экранах Ленинграда демонстрировалась короткометражная агитновелла «Подруги, на фронт!», в которой героиня фильма «Фронтовые подруги» медсестра Лёля Федорина (Зоя Фёдорова) призывала ленинградских женщин отправиться на фронт сёстрами милосердия. Вскоре, вместе с киностудией «Ленфильм», был эвакуирован в Алма-Ату где работал на Центральной Объединенной киностудии (ЦОКС).

После окончания войны, в 1946—1951 годах, преподавал в Ленинградском среднем (а с 1948 года — высшем) художественно-промышленном училище, которому в 1953 году будет присвоено имя Народного художника СССР, действительного члена Академии художеств СССР, скульптора В. И. Мухиной.

Оформлял выставки и музеи. Скончался в 1986 году.

Фильмография 
  — Бунт бабушек  (короткометражный; режиссёр-постановщик: Оскар Галлай)
  — Женщина в лесу  (режиссёр-постановщик: Альфред Доббельт)
  — Не хочу ребёнка  (культурфильм; режиссёр-постановщик: Марк Галл)
  — Подземное солнце  (совместно с Семёном Мейнкиным; режиссёр-постановщик: Михаил Авербах)
  — Разгром  (режиссёр-постановщик: Николай Береснев)
  — Жить  (совместно с Николаем Суворовым; режиссёр-постановщик: Семён Тимошенко)
  — Доктор Калюжный  (режиссёры-постановщики: Эраст Гарин, Хеся Локшина)
  — Фронтовые подруги  (режиссёр-постановщик: Виктор Эйсымонт)
  — Подруги, на фронт!  (короткометражный; агитновелла; режиссёр-постановщик: Виктор Эйсымонт)
  — Батыры степей  (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Григорий Рошаль)
  — Тоня  (новелла первая из Боевого киносборника «Наши девушки»; режиссёр-постановщик: Абрам Роом)
  — Однажды ночью  (новелла вторая из Боевого киносборника «Наши девушки»; режиссёр-постановщик: Григорий Козинцев)

Примечания

Ссылки 
 Бернштам Фёдор Фёдорович на сайте «Энциклопедия отечественного кино».
 

Персоналии:Ленфильм
Преподаватели Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Графики СССР
Художники XX века
Художники кино СССР
Художники СССР
Художники-постановщики по алфавиту
Художники-постановщики СССР
Художники-соцреалисты СССР